Zádor (Sigetska mikroregija, Mađarska), Sigetska mikroregija, Mađarska
 Zádor (Rimavská Sobota, Slovačka), Okrug Rimavská Sobota, Slovačka